

Geografia 
 Scozia
 East Lothian – area amministrativa
 Lothian – contea tradizionale
 Lothian Occidentale – area amministrativa e contea storica anche nota come Linlithgowshire

Persone 
 Lot del Lothian – sovrano del Lothian, cognato di re Artù e uno dei suoi primi nemici

Altro 
 East Lothian Peregrines – società di pallacanestro fondata nel 2000 a Musselburgh
 Heart of Lothian – singolo del gruppo musicale britannico Marillion
 Marchese di Lothian – titolo pari di Scozia
 Questione del West Lothian – problema del diritto di voto dei parlamentari delle regioni con un governo decentrato, anche conosciuta come Questione inglese